Elezioni in Bulgaria – 20 maggio 2007
Elezioni in Romania – 25 novembre 2007